Linxiang bezeichnet:

 den Stadtbezirk Linxiang (临翔区) der bezirksfreien Stadt Lincang in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Linxiang (Lincang);
 die kreisfreie Stadt Linxiang (临湘市) der bezirksfreien Stadt Yueyang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Linxiang (Yueyang).